39-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл 17 — 21 августа 2011 года в венгерском городе Сегед.

Сегед в третий раз принимал чемпионат мира, первых два прошли в 1998 и 2006 годах.

На чемпионате было разыграно 29 комплектов наград. Российские гребцы завоевали 11 медалей — две золотые, шесть серебряных и три бронзовые. В общекомандном зачёте наша команда заняла третье место после немцев и венгров.

На чемпионате мира 2011 состоялся отбор на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Путёвки получили по восемь спортсменов в байдарке-одиночке (мужчины — 200 и 1000 м; женщины — 200 м и 500 м), по семь — в каноэ-одиночке (мужчины — 200 и 1000 м), по шесть экипажей в байдарке-двойке (мужчины — 200 и 1000 м; женщины — 200 и 500 м), по 10 команд в байдарке-четверке (мужчины — 1000 м; женщины — 500 м) и семь экипажей в каноэ-двойке (мужчины — 1000 м). В одноместных судах на длинных дистанциях квота включает одно место страны-организатора Игр — сборной Великобритании.

По итогам чемпионата российские гребцы завоевали лицензии в восьми видах олимпийской программы (из 12 возможных).

Женщины: байдарка-одиночка, 200 м; байдарка-четвёрка, 500 м.

Мужчины: байдарка-одиночка, 200 м; байдарка-двойка, 1000 м; байдарка-четвёрка, 1000 м; каноэ-одиночка 200 м; каноэ-одиночка 1000 м; каноэ-двойка 1000 м.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Байдарка

Каноэ

Женщины

Байдарки

Каноэ

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Примечания 

Чемпионаты мира в Венгрии
Август 2011 года
Международные спортивные соревнования в Сегеде